Косанов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Косанов, Амиржан Сагидрахманович (род. 1964) — казахстанский политик и общественный деятель.
 Косанов, Гусман Ситтыкович (1935—1990) — заслуженный мастер спорта СССР, советский легкоатлет, серебряный призёр Олимпиады-1960.
 Косанов, Даурен Жуматаевич (род. 1969) — военный деятель Республики Казахстан, командующий военно-воздушными силами Сил воздушной обороны.